Het FIM wereldkampioenschap Superbike 2012 is het 25ste seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt veertien wedstrijden die telkens door middel van twee races worden verreden. De eerste wedstrijd wordt op 26 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd wordt op 7 oktober op het circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden.

Kalender 
Alle wedstrijden worden op zondag verreden, behalve de wedstrijd in de Verenigde Staten die dit jaar op maandag 28 mei (Memorial Day) wordt verreden.

De eerste race op Monza werd afgelast vanwege zware regenval. De tweede race op Monza en de tweede race op Silverstone werden afgebroken en niet uitgereden voordat er 75% van de raceafstand was afgelegd. Hierdoor werden er voor deze races halve punten uitgereikt.

Deelnemers

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten